Mink Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Mink Island (Connecticut)
 Mink Island (Illinois)
 Mink Island (Iowa)
 Mink Island (Louisiana)
 Mink Island (Hancock County, Maine)
 Mink Island (Knox County, Maine)
 Mink Island (Knox County, Maine)
 Mink Island (Penobscot County, Maine)
 Mink Island (Sagadahoc County, Maine)
 Mink Island (Washington County, Maine)
 Mink Island (Massachusetts)
 Mink Island (Missouri)
 Mink Island (Belknap County, New Hampshire)
 Mink Island (Carroll County, New Hampshire)
 Mink Island (Grafton County, New Hampshire)
 Mink Island (New York)
 Mink Island (South Carolina)
 Mink Island (Virginia)